Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Sander Groen e Michael Kohlmann per walkover.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Mark Knowles (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Michaël Llodra (Campioni)

 Sander Groen /  Michael Kohlmann (finale)
 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2001